II Всесоюзный волейбольный праздник (II чемпионат СССР по волейболу среди мужчин и женщин) проходил с 1 по 6 апреля 1934 года в Москве на спортивной площадке Клуба имени М. И. Калинина.

В турнире приняли участие по 9 мужских и женских сборных городов: мужчины — Москва, Ростов-на-Дону, Ленинград, Свердловск, Харьков, Днепропетровск, Минск, Ташкент и Баку; женщины — Москва, Ростов-на-Дону, Ленинград, Горький, Харьков, Днепропетровск, Минск, Ташкент.

И у мужчин и у женщин уверенных побед, как и год назад, добились москвичи. В мужском турнире волейболисты Днепропетровска и Харькова поменялись местами, но остались в призах. Неожиданностью стало второе место Баку в турнире женщин.

Соревнования проходили под вывеской Всесоюзного волейбольного праздника, статус II чемпионата СССР был присвоен им значительно позднее.

Результаты

Мужчины 
Девять команд провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Женщины 
Система проведения женского турнира была аналогична мужской.

Призёры

Мужчины 
 Москва: Н. Алексеев, Б. Арефьев, Алексей Пономарёв, А. Соколов, Сергей Филатов, Анатолий Чинилин, Алексей Якушев. Тренер — Я. Ромас.

 Харьков: Алексей Барышников, А. Есипенко, Е. Карасик, Н. Котляров, А. Куницын, Л. Майзлис, Илья Музыкантский.

 Днепропетровск.

Женщины 
 Москва: Елена Войт, Валентина Осколкова, К.Прокофьева, С.Соколова, Клавдия Топчиева, К.Фёдорова. Тренер — Я. Ромас

 Баку.

 Харьков, Ростов-на-Дону, Днепропетровск.

Интересные факты 

 На этом турнире волейболистами Свердловска впервые применён нападающий удар по восходящему мячу.
 По окончании турнира состоялись показательные матчи победителей соревнований сборных команд Москвы и сборных команд, составленных из игроков других городов. В обеих встречах победили москвичи — 2:1 (15:13, 13:15, 15:3) у мужчин и 2:0 (15:11, 15:3) у женщин. За сборные городов играли: у мужчин — А. Русанов, Н. Маховский, П. Загоровский (все — Днепропетровск), А. Барышников, Л. Майзлис (оба — Харьков), М. Легенький (Баку); у женщин — Т.Лайко, Н.Виниченко (обе — Днепропетровск), Т.Фомина (Баку), Р.Гончарова (Ростов-на-Дону), К.Степанова и З.Рукоманова (обе — Харьков).

Литература 
 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1934 год в волейболе
1934 год в Москве